Liceo ginnasio Torquato Tasso (Roma)
 Liceo ginnasio Torquato Tasso (Salerno)